Crassispira — рід черевоногих молюсків родини Pseudomelatomidae.

Опис 
Це дрібні хижі морські равлики з вузькими, але високою спіральною раковиною.

Види 

 Crassispira abdera (Dall, 1919)
 † Crassispira abundans Conrad, 1840
 † Crassispira acuticosta (Nyst, 1845)
 Crassispira adana (Bartsch, 1950)
 † Crassispira aegis Woodring, 1928
 Crassispira aequatorialis Thiele, 1925
 Crassispira angelettii Bozzetti, 2008
 † Crassispira angulosa (Deshayes, 1834)
 † Crassispira annella Woodring, 1928
 Crassispira ansonae Wells, 1990
 Crassispira apicata (Reeve, 1845)
 Crassispira appressa (Carpenter, 1864)
 Crassispira apta Thiele, 1925
 † Crassispira armoricensis (Cossmann, 1896)
 † Crassispira aster Lozouet, 2015
 Crassispira asthenes Faber, 2007
 Crassispira aurea Kantor et al. 2017
 Crassispira ballenaensis Hertlein & Strong, 1951
 † Crassispira bataviana Martin, 1895
 Crassispira bernardi Fernandes et al., 1995
 † Crassispira berthelini (de Boury, 1899)
 Crassispira bifurca (Smith E. A., 1888)
 † Crassispira birmanica Vredenburg, 1921
 Crassispira blanquilla Fallon, 2011
 † Crassispira boadicea (Dall, 1900)
 † Crassispira borealis (Kautsky, 1925)
 Crassispira bottae (Valenciennes in Kiener, 1840)
 Crassispira bridgesi Dall, 1919
 † Crassispira brocchii (Bellardi & Michelotti, 1841)
 Crassispira bruehli Stahlschmidt & Fraussen, 2014
 Crassispira brujae Hertlein & Strong, 1951
 † Crassispira calligona (Maury, 1910)
 Crassispira callosa (Kiener, 1840)
 Crassispira cana Fallon, 2011
 † Crassispira capella Olsson, 1930
 Crassispira carbonaria (Reeve, 1843)
 Crassispira cerithina (Anton, 1838)
 Crassispira cerithoidea (Carpenter, 1857)
 Crassispira chacei Hertlein & Strong, 1951
 Crassispira chazaliei (Dautzenberg, 1900)
 Crassispira coelata (Hinds, 1843)
 Crassispira comasi Fernández-Garcés & Rolán, 2010
 † Crassispira conica Jung, 1965
 Crassispira consociata (E.A. Smith, 1877)
 † Crassispira constricta Vredenburg, 1921
 † Crassispira contabulata Cossmann, 1889
 Crassispira coracina McLean & Poorman, 1971
 Crassispira cortezi Shasky & Campbell, 1964
 Crassispira cubana (Melvill, 1923)
 Crassispira currani McLean & Poorman, 1971
 † Crassispira cymation Woodring, 1970
 † Crassispira daguini (Peyrot, 1931)
 † Crassispira dalabeensis Vredenburg, 1921
 † Crassispira danjouxii (Baudon, 1853)
 † Crassispira degrangei (Peyrot, 1931)
 Crassispira discors (Sowerby I, 1834)
 Crassispira dysoni (Reeve, 1846)
 Crassispira elatior (C. B. Adams, 1845)
 Crassispira epicasta Dall, 1919
 Crassispira erebus Pilsbry & Lowe, 1932
 Crassispira erigone Dall, 1919
 † Crassispira erronea Cossmann, 1902
 Crassispira eurynome Dall, 1919
 † Crassispira finitima (de Boury, 1899)
 Crassispira flavescens (Reeve, 1843)
 Crassispira flavocarinata (Smith E. A., 1882)
 Crassispira flavocincta (C. B. Adams, 1850)
 Crassispira flavonodulosa (Smith E. A., 1879)
 Crassispira funebralis Fernandes et al., 1995
 † Crassispira furcata (Lamarck, 1804)
 Crassispira fuscescens (Reeve, 1843)
 Crassispira fuscobrevis Rolán, Ryall & Horro, 2007
 Crassispira fuscocincta (C. B. Adams, 1850)
 † Crassispira girgillus Dolfus, 1899
 † Crassispira glaphyrella (Cossmann & Pissarro, 1900)
 † Crassispira granulata (Lamarck, 1804)
 Crassispira greeleyi (Dall, 1901)
 † Crassispira grignonensis (Cossmann, 1889)
 † Crassispira guayana Pilsbry & Olsson, 1941
 Crassispira guildingii (Reeve, 1845)
 Crassispira hanleyi (Carpenter, 1857)
 Crassispira harfordiana (Reeve, 1843)
 Crassispira harpularia (Desmoulins, 1842)
 † Crassispira hataii MacNeil, 1960
 † Crassispira hispaniolae (Maury, 1917)
 Crassispira hondurasensis (Reeve, 1846)
 Crassispira hosoi (Okutani, 1964)
 † Crassispira hypermeces (Cossmann, 1889)
 Crassispira incrassata (Sowerby I, 1834)
 † Crassispira inflexa (Lamarck, 1804)
 Crassispira integra Thiele, 1925
 † Crassispira iravadica Vredenburg, 1921
 † Crassispira ischnomorpha (Cossmann & Pissarro, 1900)
 † Crassispira jamaicense Guppy, 1866
 † Crassispira kachhensis Vredenburg, 1925
 † Crassispira kamaensis Vredenburg, 1921
 Crassispira kluthi Jordan, 1936
 † Crassispira labroplicata (Cossmann, 1896)
 Crassispira laevisulcata Von Maltzan, 1883
 † Crassispira lagouardensis Lozouet, 2015
 Crassispira latiriformis (Melvill, 1923)
 Crassispira latizonata (Smith E. A., 1882)
 Crassispira lavanonoensis Bozzetti, 2008
 † Crassispira lavillei (de Boury, 1899)
 † Crassispira lepta (Edwards, 1861)
 † Crassispira lesbarritzensis Lozouet, 2015
 † Crassispira logani Dey, 1961
 † Crassispira lomata Woodring, 1928
 † Crassispira losquemadica (Maury, 1917)
 † Crassispira lozoueti (Tucker & Le Renard, 1993)
 Crassispira luctuosa (d'Orbigny, 1847)
 † Crassispira lyopleura McNeil, 1984
 Crassispira mackintoshi Fallon, 2011
 † Crassispira maonisriparum (Maury, 1917)
 † Crassispira margaritula (Deshayes, 1834)
 Crassispira martiae McLean & Poorman, 1971
 Crassispira masinoi Fallon, 2011
 Crassispira maura (Sowerby I, 1834)
 † Crassispira mausseneti (Cossmann, 1889)
 Crassispira mayaguanaensis Fallon, 2011
 † Crassispira mekranica Vredenburg, 1925
 Crassispira melonesiana (Dall & Simpson, 1901)
 Crassispira mennoi Jong & Coomans, 1988
 † Crassispira meunieri (Maury, 1910)
 Crassispira microstoma Smith, 1882
 † Crassispira mindegyiensi Vredenburg, 1921
 Crassispira monilecosta Fernandes et al., 1995
 Crassispira montereyensis (Stearns, 1871)
 Crassispira multicostata Fallon, 2011
 † Crassispira myaukmigonensis Vredenburg, 1921
 † Crassispira nana (Deshayes, 1834)
 Crassispira nigerrima (Sowerby I, 1834)
 Crassispira nigrescens (C. B. Adams, 1845)
 Crassispira nina Thiele, 1925
 † Crassispira nodulosa (Lamarck, 1804)
 † Crassispira obliquata (Cossmann, 1889)
 Crassispira ochrobrunnea Melvill, 1923
 † Crassispira octocrassicosta Lozouet, 2017
 Crassispira oliva Fernandes et al., 1995
 † Crassispira oxyacrum (Cossmann, 1889)
 † Crassispira passaloides (Cossmann, 1902)
 Crassispira pellisphocae (Reeve, 1845)
 † Crassispira perrugata Dall, 1890
 Crassispira pini Fernandes et al., 1995
 † Crassispira plateaui (Cossmann, 1889)
 Crassispira pluto Pilsbry & Lowe, 1932
 † Crassispira ponida Woodring, 1928
 Crassispira premorra (Dall, 1889)
 Crassispira procera Kantor et al., 2017
 † Crassispira promensis Noetling, 1901
 † Crassispira propeangulosa (Cossmann, 1889)
 Crassispira pseudocarbonaria Nolf, 2009
 Crassispira pseudocarinata (Reeve, 1845)
 † Crassispira pseudodanjouxi Brébion, 1992
 † Crassispira pseudoprincipalis (Yokoyama, 1920)
 Crassispira pulchrepunctata Stahlschmidt & Bozzetti, 2007
 Crassispira quadrifasciata (Reeve, 1845)
 † Crassispira quoniamensis (Boussac in Périer, 1941)
 † Crassispira raricostulata (Deshayes, 1865)
 Crassispira recurvirostrata Kuroda, 1972
 Crassispira rhythmica Melvill, 1927
 † Crassispira ritanida Mansfield, 1925
 Crassispira rubidofusca (Schepman, 1913)
 Crassispira rudis (Sowerby I, 1834)
 Crassispira rugitecta (Dall, 1918)
 Crassispira rustica (Sowerby I, 1834)
 Crassispira sacerdotalis Rolan & Fernandes, 1992
 Crassispira safagaensis Kilburn & Dekker, 2008
 † Crassispira sanctistephani Lozouet, 2017
 Crassispira sandrogorii Ryall, Horro & Rolán, 2009
 Crassispira sanibelensis Bartsch & Rehder, 1939
 Crassispira scala Kantor et al., 2017
 Crassispira schillingi (Weinkauff & Kobelt, 1876)
 † Crassispira seiuncta (Bellardi, 1877)
 † Crassispira semicolon (Sowerby I, 1816)
 Crassispira semigranosa (Reeve, 1846)
 Crassispira semiinflata (Grant & Gale, 1931)
 Crassispira sinensis (Hinds, 1843)
 Crassispira soamanitraensis Bozzetti, 2008
 Crassispira somalica Morassi & Bonfitto, 2013</small>
 † Crassispira starri Hertlein, 1927
 † Crassispira streptophora Bayan, 1873
 † Crassispira subbataviana Vredenburg, 1921
 † Crassispira subgranulosa (d'Orbigny, 1850) 
 † Crassispira subpromensis Vredenburg, 1921
 † Crassispira suffecta Pezant, 1909
 † Crassispira sulcata (Lamarck, 1804)
 Crassispira sundaica Thiele, 1925
 Crassispira takeokensis (Otuka, 1949)
 Crassispira tasconium (Melvill & Standen, 1901)
 † Crassispira tenuicrenata (Cossmann, 1902)
 Crassispira tepocana Dall, 1919
 † Crassispira terebra (Basterot, 1825)
 † Crassispira tittabweensis Vredenburg, 1921
 † Crassispira toulai (Cossmann, 1913)
 Crassispira trencarti Ryall, Horro & Rolán, 2009
 Crassispira trimariana Pilsbry & Lowe, 1932
 † Crassispira tuckeri Le Renard, 1994
 Crassispira tuckerana Bonfitto & Morassi, 2011
 Crassispira turricula (Sowerby I, 1834)
 † Crassispira tyloessa Woodring, 1970
 Crassispira unicolor (Sowerby I, 1834)
 † Crassispira vasseuri (Cossmann, 1896)
 Crassispira verbernei Jong & Coomans, 1988
 Crassispira vexillum (Reeve, 1845)
 Crassispira vezzaroi Cossignani, 2014
 † Crassispira virodunensis Lozouet, 2017
 † Crassispira woodringi Olsson, 1930
 Crassispira xanti Hertlein & Strong, 1951

Примітки